Alejandro Domínguez (argentyński piłkarz) – argentyński piłkarz, zawodnik m.in. River Plate, Zenitu oraz Valencii
 Alejandro Domínguez Escoto – meksykański piłkarz, uczestnik MŚ w 1986 roku